Elchniederung steht für:

 Elchniederung, bis 1945 Niederungslandschaft in Ostpreußen, heute im Grenzgebiet zwischen Russland (Oblast Kaliningrad) und Litauen
 Landkreis Elchniederung, bis 1945 ein Landkreis in Ostpreußen